Carlos Bacca (né en 1986), footballeur international colombien ;
 Daisy Bacca (née en 1952), musicienne et pianiste suisse ;
  (1901-1992), philosophe espagnol ;
 Pippa Bacca (1974-2008), artiste italienne.